Rudolf Wagner puede hacer referencia a:

Rudolf Wagner (1805-1864), médico alemán.
Johannes Rudolf von Wagner (1822-1880), químico alemán.
Rudolf Wagner (1872-1938), botánico alemán.
Rudolf Wagner-Régeny (1903-1969), compositor austríaco de origen rumano-húngaro.